Allium graminifolium  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium graminifolium descrita por Buch es el Allium subhirsutum de L.
Allium graminifolium descrita por Friche-Joset & Montandon es el Allium rotundum de L.
Allium graminifolium descrita por Loisel. es el Allium subhirsutum de L.
Allium graminifolium descrita por Pers. es el  Allium ericetorum de Thore

Referencias